Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Helga Masthoff che ha battuto in finale Pat Pretorius 6-4, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1973